Bill Hudson (1949–), amerikai énekes, zenész (The Hudson Brothers)
Bill Hudson (1966–), amerikai síelő
Bill Hudson (1988–), brazil-amerikai rockgitáros